Imię i nazwisko Jim Courtright nosili lub noszą m.in.:
 Jim Courtright (1848–1887) – amerykański rewolwerowiec, szeryf
 Jim Courtright (1914–2003) – kanadyjski lekkoatleta, oszczepnik